Ла Теха има више значења:

 Ла Теха (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Теха (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Теха, Агва Амариља (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Теха (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Теха (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику